Сташек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Сташек, Антал (настоящее имя — Антонин Земан; 1843—1931) — чешский писатель и адвокат.
 Сташек, Богумил (1886—1948) — чешский римско-католический священник, политик, член Чехословацкой народной партии.
 Сташек, Игнац Флорус (1782—1862) — чешский учёный, математик, астроном и пионер фотографии, ректор пиаристского колледжа в Литомишле.
 Сташек, Марк (род. 1941) — чешский поэт, редактор и педагог.
 Сташек, Мартин (род. 1989) — чешский метатель диска и толкатель ядра.
 Сташек, Николай Иванович (1914—1991) — генерал-лейтенант, кандидат военных наук, Герой Советского Союза (1943).